Ел Алмендро има више значења:

 Ел Алмендро (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Алмендро (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Алмендро (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Алмендро (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Алмендро (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Алмендро (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Алмендро (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Алмендро (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Алмендро (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику